Die Liste der deutschen Botschafter in Ruanda enthält die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Ruanda. Sitz der Botschaft ist in Kigali. Die Botschaft wurde am 13. Februar 1963 offiziell errichtet.

Siehe auch 
 Botschafter der DDR in Ruanda

Weblinks 
 Website der Deutschen Botschaft Kigali

!
Ruanda
Deutsch